B13, B-13 oder B 13 ist die Abkürzung für:

 die deutsche Bundesstraße 13
 die österreichische Laaber Straße
 den französischen Vorstadt-Distrikt von Paris, über den 2004 ein Film gedreht wurde, der mit dem englischen Titel B13 vertrieben wird; siehe Ghettogangz – Die Hölle vor Paris
 eine Variante des US-amerikanischen Bombers Martin B-10
 das Segelflugzeug mit Hilfsantrieb Akaflieg Berlin B13 

B13